Den Namen Kaiserbuche  tragen folgende Bäume:
 Kaiserbuche (Haunsberg)
 Kaisers Buche in Moers-Schwafheim